Ненад Стојановски (Скопље, 19. август 1952 — Скопље, 14. јул 1998) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Илинка ТВ филм || /
|-
| 1976. || Цимерите од соба 306 ТВ филм || /
|-
| 1977. || Сослушувањето на железничарот ТВ филм || Шиљан
|-
| 1977. || Пресуда  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Орче
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || Војдан Чернодрински
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || Учителот
|-
| 1984. || Лет во место ТВ филм || Михајло
|-
| 1984. || Диво месо ТВ филм || Андреја
|-
| 1984. || Камчевци ТВ серија ||
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Од жад грб ТВ филм || /
|-
| 1985. || Трговецот од Солун ТВ филм || Гоце Делчев
|-
| 1985. || Дупло дно ТВ филм || Јаков 3
|-
| 1985. || Бусава азбука ТВ серија || /
|-
| 1986. || Состојба пред инфаркт ТВ филм || /
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|-
| 1988. || Мојсие од малото место ТВ филм || /
|-
| 1988. || Скопски сновиденија ТВ филм || /
|-
| 1989. || Тврдокорни ТВ серија || Ђурчин Наумов-Пљакот
|-
| 1989. || Еурека ТВ серија || Леонардо да Винчи
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || Кирил
|-
| 1991. || До, ре, ми ТВ серија || /
|-
| 1991. || Чаруга  || Лајтнант
|-
| 1991. || Опстанок ТВ серија || Учител
|-
| 1991. || Болва в’уво ТВ филм || /
|-
| 1992. || Заминување од Пасквелија ТВ филм || Растаков
|-
| 1992. || Време, живот  || /
|-
| 1992. || Сили во воздухот ТВ филм || Миле
|-
| 1993. || Грев или шприцер ТВ филм || Крсте Шприцер
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Марко Чепенков - возрасен
|-
| 1997. || Добредојтојвте во Сарајево ТВ филм ||
|-
| 1998. || ТВ Театар ТВ серија ||
|-
| 1998. || Збогум на дваесетиот век ТВ филм  || 
|-
| 1998. || Бекство  ТВ филм || Роман Валеријанович Хлудов
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Умрли 1998.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци